Teixeira steht für:
 Teixeira (Familienname), Familiennamen, zu Namensträgern siehe dort
 Teixeira de Pascoaes (Pseudonym von Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos; 1877–1952), portugiesischer Dichter und Mystiker

Teixeira ist der Name folgender Orte:

in Portugal:
 Teixeira (Arganil)
 Teixeira (Baião)
 Teixeira (Seia)

in Brasilien:
 Teixeira (Paraíba)
 Teixeira de Freitas

Siehe auch:
 Tejera